Вондига — река в Московской области России, правый приток Молокчи. По версии карт Генштаба и Росреестра впадает в реку Карповку. На реке расположены деревни Взгляднево и Малинники.

Длина — 21 км (по другим данным — 16 км), площадь водосборного бассейна — 74,1 км². Равнинного типа. Питание преимущественно снеговое. Вондига обычно замерзает в середине ноября, вскрывается в середине апреля.

Особый интерес для туристов представляют озеро Торбеевское в верховьях реки и водопад Гремячий ключ в низовьях.

См. также 
 Список рек Московской области

Примечания 

Бассейн Молокчи
Реки Сергиево-Посадского района